Sedinenie (bulgariska: Съединение) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Sedinenie och regionen Plovdiv, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Sedinenie ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sedinenie är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Sedinenie. Närmaste större samhälle är Pazardzjik,  km väster om Sedinenie.

Trakten runt Sedinenie består till största delen av jordbruksmark. Runt Sedinenie är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Plovdiv (region)